Das Mixed der Australian Open 1969 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.

Titelverteidiger waren Dick Crealy und Billie Jean King. Das Finale wurde nicht gespielt. Beide Paarungen wurden zum Sieger erklärt.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Australian Open 1969 auf ITFtennis.com

Mixed
1969